Поза Амариља има више значења:

 Поза Амариља (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Поза Амариља (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику